Jméno Locarno může znamenat:
 Locarno – město ve Švýcarsku
 Locarnské dohody – smlouvy podepsané v tomto městě
 Mezinárodní filmový festival v Locarnu – filmový festival v tomto městě

 Locarno (planetka)
 Nick Locarno – postava ze seriálu Star Trek: Nová generace